Vietnamees voetbalelftal (mannen)
 Vietnamees voetbalelftal (vrouwen)